Чепко () — белорусская и силезская фамилия. Известные носители:

 Чепко, Валентина Владимировна (1925—2004) — белорусский советский историк.
 Чепко, Даниэль (1605—1660) — немецкий (силезский) поэт-мистик, драматург эпохи барокко.